Inspire:

 Inspire (директива) — ("Infrastructure for Spatial Information in the European Community") — Директива 2007/2/ЕС Европейского парламента и Совета Европы от 14 марта 2007 г. по созданию инфраструктуры пространственной информации ЕС.
 Inspire (автомобиль) (Инспайр) — переднеприводной автомобиль, имеющий 4-дверный кузов типа седан, созданный компанией Honda на основе модели Honda Accord в 1989 году.
 Inspire (парфюмерия) — торговая марка парфюмерии, выпускаемой от имени Кристины Агилеры.
 Inspire (пестицид) — торговая марка фунгицида на основе дифеноконазола.
 Inspire (журнал) — англоязычный онлайн журнал публикующийся, как считается, Аль-Каидой.